Татья́на Льво́вна Ще́пкина-Купе́рник () — русская и советская писательница, драматург, поэтесса и переводчица.  Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940).

Биография 
Татьяна Щепкина-Куперник родилась 12 (24 января) 1874 года в Москве в семье видного адвоката Льва Абрамовича Куперника. Мать — Ольга Петровна Щепкина (1850—1893), пианистка, ученица Н. Г. Рубинштейна в Московской консерватории. Прадед — актёр Михаил Щепкин.

Окончила киевскую гимназию.

Писать начала в детстве — уже в двенадцать лет сочинила стихи в честь своего прадеда М. С. Щепкина. В 1892 году на сцене московского Малого театра была поставлена её пьеса «Летняя картинка».

В сезоне 1892/1893 годов Щепкина играла в театре Корша. Щепкину-Куперник и её тогдашнюю подругу актрису Л. Б. Яворскую в это время связывал дружеский флирт с Антоном Чеховым, которого они прозвали Авеланом в честь известного адмирала.

Будучи приятельницей И. И. Левитана и А. П. Чехова, в январе 1895 года сумела примирить двух рассорившихся и едва не стрелявшихся друзей, устроив им неожиданную встречу в Мелихове. Эта нашумевшая в творческих кругах история подробно описана в повести Ивана Евдокимова «Левитан».

Татьяна Львовна сотрудничала в таких периодических изданиях, как «Артист», «Русские Ведомости», «Русская Мысль», «Северный Курьер», «Новое Время», пробуя себя в разных литературных жанрах. В период с 1895 по 1915 год она выпустила более десятка прозаических и стихотворных сборников. Её стихотворение «На родине» («От павших твердынь Порт-Артура…», 1905) стало народной песней. Дважды она была удостоена почётных отзывов Пушкинской премии Академии наук: в 1903 году — за поэтические сборники «Мои стихи» (М., 1901) и «Из женских писем» (2-е изд. М., 1903), в 1907 году — за «Сказания о любви» (М., 1910).

Хорошо известны её достаточно вольные, получившие большую популярность переводы стихотворных пьес Эдмона Ростана («Принцесса Грёза» — в оригинале «Далёкая принцесса», «Сирано де Бержерак», «Орлёнок», «Романтики», «Шантеклер»); она перевела в стихах даже то, что в подлиннике написано прозой («Монна Ванна» Метерлинка). Переводила также таких западных классиков, как Лопе де Вега, Шекспир, Кальдерон, Джон Флетчер, Мольер, Гольдони, Гоцци, Шеридан. Ей принадлежат переводы стихов из «Алисы в Стране чудес» Кэрролла. Щепкина-Куперник и сама написала ряд пьес — по большей части одноактных, в стихах («Месть Амура», «Вечность в мгновении», «Барышня с фиалками», «Счастливая женщина» и др.).

Всего она перевела на русский около шестидесяти пьес, преимущественно эта работа пришлась на период после революции 1917 года.

В 1919 году бежала с мужем Николаем Полыновым и семьёй актрисы Марии Ермоловой в Крым. Затем жила с мужем в Ленинграде на ул. Кирочной (Салтыкова-Щедрина), 12, кв. 5. По воспоминаниям театроведа Б. Любимова, после смерти мужа (конец 1930-х —1940-е годы) жила в Доме Ермоловой в Москве на Тверском бульваре, 11, а в свою квартиру в Ленинграде поселила внука Марии Ермоловой, психиатра Николая Васильевича Зеленина (1900—1942) с семьёй.

Скончалась 27 июля 1952 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2); позже в её могилу будет подхоронена Маргарита Зеленина (1965) и туда же перенесут прах Марии Ермоловой (1971).

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1940)
 орден Трудового Красного Знамени (24.01.1944)
 орден «Знак Почёта» (26.10.1949)
 медали
 почётные отзывы Пушкинской премии (1903, 1907)

Личная жизнь 
 Первый муж — поэт и драматург Леонид Григорьевич Мунштейн (псевдоним Lolo, 1867—1947).
 Второй муж —  Николай Борисович Полынов (1873—1939), адвокат.

 По словам Дональда Рейфилда, Щепкина-Куперник была «самой известной петербургской лесбиянкой». 

Подруги, помимо Лидии Яворской, актриса Мария Крестовская, переводчица Маргарита Зеленина (дочь Марии Ермоловой). Близкой её подругой на протяжении многих лет была Александра Коллонтай.

Библиография

Дореволюционные издания 
 Летняя картинка: В 1-м д. — Москва: лит. Моск. театр. б-ки С. Ф. Рассохина, ценз. 1895. — 21 с.
 Счастье: повесть. — 1895; М., 1903.
 Из женских писем: Стихотворения. — Москва: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1898. — [2], 154 с.
 Мои стихи. — М.: Изд. Д. П. Ефимова, 1901. — 239 с.
 Мои стихи. Изд. 2-е. — М.: Изд. Д. П. Ефимова, 1904. — 239 с.
 Незаметные люди: [Рассказы]. — Москва: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1900. — [4], 467 с. 
 Незаметные люди: [Рассказы]. — [2-е изд.]. — Москва: Д. П. Ефимов, 1901. — [4], 467 с.
 Незаметные люди: [Рассказы]. — [3-е изд. 8-я тыс.]. — Москва: Д. П. Ефимов, 1904. — 404 с.
 Ничтожные мира сего: [Рассказы]. — Москва: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1900. — [6], 463 с.
 Ничтожные мира сего : [Рассказы] — [3-е изд. 5-я тыс.]. — Москва: Д.П. Ефимов, 1904. — 399 с.,1901,
 Труждаюшиеся и обремененные: [Рассказы]. — Москва: Д. П. Ефимов, 1903. — [4], 411 с.
 Рассказы для детей / Т. Л. Щепкина-Куперник; С рис. худож. Нордберга. — Москва: Д. П. Ефимов, [1903]. — 232 с.
 Странички жизни: книжка рассказов. — Санкт-Петербург: тип. М. Меркушева, 1898. — [2], 387 с. М., 1902.
 Около кулис: [Рассказы]. — Москва: Д. П. Ефимов, 1903. — [2], 403 с.
 Письма из далека. — Москва: Д. П. Ефимов, 1903. — [2], 423 с., 1913.
 На солнце и в тени. — М., 1904.
 Жизнь открывается: рассказы для детей. — М., 1905.
 Мои стихи. — М., 1900, 1903.
 Неотправленные письма и другие рассказы. — Москва: Д. П. Ефимов, 1906. — 187 с.
 «Это было вчера…»: сборник рассказов. — 1907 (уничтожен цензурой); М., 1910.
 Месть Амура: Лирич. сказка (ориг.) в 1 д. [в стихах] / [Соч.] Т. Л. Щепкиной-Куперник. — Москва: С. Рассохин, [1908]. — 36 с.
 Некто: (История одной карьеры): [Роман]. — Москва: т-во типо-лит. В. Чичерин, [1910]. — 336 с
 Сказания о любви. — Москва: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1910. — [4], 290 с.
 Драматические переводы. Т. 1-3. — М., 1910—1914.
 Счастливая женщина. — М., 1911.
 Облака: Сборник стихов. — М.: Тип. А. А. Левинсонаа, 1912. — 295, V с. — 3000 экз.
 Разрозненные страницы: [Рассказы]. — Москва: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, [1912]. — [2], 359 с.
 Избранные рассказы. — Санкт-Петербург: ред. журн. «Пробуждение», 1913. — 152 с.
 Барышня с фиалками. (Кулисы): Пьеса в 4 д. — Москва: Театр. б-ка С. Рассохина, 1913. — 88 с.
 Из детства Литы: Сб. рассказов для детей ст. возраста / Т. Щепкина-Куперник; Рис. Б. Зворыкина. — Москва: т-во И.Д. Сытина, 1913. — 216 с. 
 Отзвуки войны: Стихотворения. — М.: Изд. т-ва И. Д. Сытина, 1915. — 96 с. — 3000 экз.
 Песни брюссельских кружевниц / Рис. Е. Нарбута. Пг.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1915. — 7 с., 1 л. илл. — 2000 экз.
 Мелькающие огоньки: Миниатюры. — М.: Изд. Театральной б-ки С. Рассохина, 1916. — 61 с.

Издания советской эпохи 
 Дни моей жизни: театр, литература, общественная жизнь. — Москва: Федерация: Артель писателей «Круг», 1928. — 327, [1] с., [12] л. ил.
 О М. Н. Ермоловой: (Из воспоминаний) / Общая ред. и вступ. статья [«М. Н. Ермолова», с. 3—12] Вл. Филиппова. — Москва; Ленинград: Всерос. театрал. о-во, 1940 (Ленинград). — 224 с. с заставками, 17 вкл. л. ил.
 Качалов: [Очерк творчества] / Т. Л. Щепкина-Куперник, заслуж. деятель искусств. — [Москва]: газ. «Сов. искусство», 1945 (тип. «Искра революции»). — 8 с. — (Мастера советского искусства).
 Театр в моей жизни / Т. Л. Щепкина-Куперник, заслуж. деятель искусств. — Москва; Ленинград: Искусство, 1948 (М.: тип. «Кр. печатник»). — 424 с., 24 л. портр.
 Избранное. Воспоминания и портреты. Рассказы и очерки. Драматические переводы. — М.: Советский писатель, 1954.
 Избранное: Рассказы и очерки. —- Стихотворения. — Драм. переводы / Предисл. А. Богуславского и С. Дурылина. — М.: Сов. писатель, 1954. — 820 с.
 Из воспоминаний о русском театре / [Предисл. и примеч. А. Н. Сизова]. — Москва: Детгиз, 1956. — 158 с., 16 л. ил. — (Школьная б-ка. Для средней школы).
 Избранные переводы: [В 2 т.] / [Сост., вступ. статья и примеч. С. С. Мокульского]. — [Москва]: Гослитиздат, 1957—1958.
 Из воспоминаний / [Коммент. А. М. Эскин]; [Вступ. статья И. Эвентова, с. 3—20]. — Москва: Всерос. театр. о-во, 1959. — 463 с., 18 л. портр.
 Разрозненные страницы / [Сост. и подготовка текстов Н. Селихова]. — Москва: Худож. лит., 1966. — 311 с.
 Ермолова. —  М.: Искусство, 1972. —  200с. —  (Жизнь в искусстве).
 Ермолова. — 3-е изд., испр. — Москва: Искусство, 1983. — 192 с.: 25 л. ил.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Сочинения Щепкиной-Куперник на сайте Lib.ru: Классика
 Могилы ушедших поэтов
 Щепкина-Куперник Т. Л. О переводчике трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», текст перевода (1941 г.)

Члены Союза писателей СССР
Переводчики с английского языка
Переводчики с французского языка
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики Уильяма Шекспира
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Мемуаристы Российской империи
Мемуаристы СССР
Поэтессы Серебряного века
Лауреаты Пушкинской премии Академии наук